The Paramour Sessions е пети студиен албум на американската алтърнатив метъл група Papa Roach. Продължава новата насока на групата към алтернативен метъл. Последен албум с барабаниста Дейв Бъкнър.

Състав 
 Джейкъби Шадикс – вокали
 Джери Хортън – китара, бек вокали
 Тобин Есперанс – бас, бек вокали
 Дейв Бъкнър – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Папа Роуч
Музикални албуми от 2006 година